SH:

 
 Shadow Hearts
 Silent Hill (серия) — серия видеоигр.
 Silent Hill (игра) — первая игра в серии.
 Silent Hunter — серия компьютерных игр жанра симулятор подводной лодки.
 Silent Hunter I
 Silent Hunter II
 Silent Hunter III
 Silent Hunter IV
 SuperH — микроконтроллер от Hitachi.
 Sherlock Holmes — литературный герой одноимённого произведения Артура Конан Дойла.

См. также 
 Sh, sh